Панурьяс может означать:
 Панурьяс (1759 или 1767—1834) — участник Греческой революции 1821 года.
 Панурьяс, Накос (1801—1863) — участник Греческой революции 1821 года.
 Панурьяс, Панурьяс (1844—1904) — офицер и политик.
 Панурьяс (Фокида) — деревня в Греции.